Władysław Leopold Jaworski (1865–1930) – polski prawnik i polityk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Władysław Leopold Jaworski (1929–2017) – polski ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej